Хаджжадж  (), хаджадж — арабское многозначное слово. Как мужское имя имеет значение «паломники» (мн.ч. от хадж), но может иметь разные варианты огласовки и быть использовано и как имя, и как название города, и как имя нарицательное («хаджаджу» — глазница, «хиджадж» — аргумент).

Персоналии
 Аль-Хаджжадж ибн Юсуф — омейядский полководец.
 аль-Хаджжадж ибн Юсуф ибн Матар (786—833) — арабский математик.
 Муслим ибн аль-Хаджжадж — автор сборника хадисов.

Топонимы
 Хаджадж — деревня в остане Семнан (Иран).
 Эль-Хаджадж — город а Алжире, провинция Эш-Шелифф.
 Абу Хаджадж — мечеть в Луксоре.

См. также 
 Хаджа

Арабские имена